Slepian ist der Familienname folgender Personen:

Barnett Slepian (1946–1998), US-amerikanischer Mediziner
David Slepian (1923–2007),  US-amerikanischer Mathematiker
Jan Slepian (* 1921), US-amerikanische Schriftstellerin
Joseph Slepian (1891–1969), US-amerikanischer Mathematiker und Elektroingenieur
Vladimir Slepian (1930–1998), französischer Künstler